Прибыльские — дворянский род.

Известные носители:
Прибыльский, Анатолий Петрович (1918—1945) — Герой Советского Союза, подполковник.
Прибыльский, Евгений Ксенофонтович (1841—1915) — многолетний чиновник Сената, сенатор. Исполнял обязанности герольда во время коронации Николая II и его супруги.
Прибыльский, Юрий Пантелеймонович (1926-2010) — учёный-историк, профессор Тобольского педагогического института, доктор исторических наук.

Примечания